Hanhisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hanhisaaret (ö i Kemi-Torneå), Lappland, 
 Hanhisaaret (ö i Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar